Szeles Tamás (1993) labdarúgó
Szeles Tamás táncművész